Тернистый путь () — песня шведско-конголезского R&B певца Mohombi из его дебютного студийного альбома, MoveMeant (2011). Песня была выпущена, как и его дебютный сингл в США 24 августа 2010 года. Авторы песни стали RedOne, Билал Хаджи, А. Юниор, и Mohombi, это первый релиз на лейбле 2101 Records, совместно с предприятием Universal Music. Песня заняла позицию номера один в чарте в Нидерландах, и попала десятку хитов в Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Норвегии, Польши, Словакии и Швеции.

Список композиций 
 Английская цифровая дистрибуция
 «Тернистый путь» — 3:44
 Немецкая цифровая дистрибуция
 «Bumpy Ride» — 3:45
 «Bumpy Ride» (Chuckie Remix) — 6:23
 Французская цифровая дистрибуция
 «Тернистый путь» — 3:45
 «Тернистый путь» (французская версия) — 3:45

Персонал 
 Написание песни — RedOne, Билал Хаджи, А. Юниор, Mohombi.
 Производство, инструменты, программирование — RedOne.
 Запись, инженерное и вокальные редактирования — RedOne.
 Бэк-вокал — RedOne, Mohombi.

Чарты

Недельные чарты

Литература

Ссылки 
 

Синглы 2010 года
Дебютные синглы
Данс-поп-песни
Песни Швеции
Синглы Island Records
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40